Дача Долгорукова — историческое название двух мест в Санкт-Петербурге:

 Так назывались земли в районе Малой Охты, ранее принадлежавшие соратнику Петра I Я. Ф. Долгорукову. В 1913 году там была создана железнодорожная станция Дача Долгорукова, которая в начале XXI века была перестроена в Ладожский вокзал, при этом название станции Дача Долгорукова не упразднялось.
 Дачей Долгорукова также ранее называли дачу на Каменном острове, принадлежавшую В. В. Долгорукову. После её продажи она стала известна как Дача Ольденбургского.